

Schouwburgplein in Kortrijk

Schouwburgplein in Rotterdam